Разпределение може да се отнася за:

 в икономиката - Разпределение (икономика)
 в математиката - разпределението на случайна величина е основно понятие в теорията на вероятностите